Юлиан Ноул (; родился 29 апреля 1974 года в Лаутерахе, Австрия) — австрийский профессиональный теннисист, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема в мужском парном разряде (Открытый чемпионат США-2007); финалист одного турнира Большого шлема в мужском парном разряде (Уимблдон-2004); финалист одного турнира Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат Франции-2010); победитель 19 турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Юлиан Ноул начал играть в теннис в шесть лет. Свой первый матч в турнире серии «челленджер» провёл в Кицбюэле в 1992 году. Продолжал выступления в «челленджерах» до 1997 года, но дальше четвертьфинала не проходил. В 1998 году выиграл свои первые турниры серии «фьючерс» в одиночном (июнь, Ирландия) и парном (август, Румыния) разрядах. На следующий год в Киото выиграл свой первый «челленджер», сразу и в одиночном разряде, и в парах, а в 2000 году уже три «челленджера» в парном разряде. За эти два года он провёл свои первые три матча в парном разряде за сборную Австрии в Кубке Дэвиса, но все три проиграл.

За 2001 год Ноул выиграл шесть «челленджеров» в парах и два в одиночном разряде. В парах он также дошёл до третьего круга Открытого чемпионата Франции и в июне, в 27 лет, впервые попал в число ста лучших теннисистов мира в парном разряде. В Кубке Дэвиса он одержал свою первую победу, обыграв Ивана Любичича из Хорватии.

2002—2007 

В мае 2002 года Ноул вошёл в сотню сильнейших и в одиночном разряде, а затем дошёл до третьего круга Уимблдонского турнира в одиночном разряде, где проиграл первой ракетке мира Ллейтону Хьюитту. Главных успехов он достиг в парах, выиграв за год два турнира ATP. В сентябре, после полуфинала Открытого чемпионата Бразилии, он вошёл в топ-50 рейтинга АТР для игроков в парном разряде. За следующий год он четыре раза играл в финалах турниров АТР и два из них (в Ченнае и Санкт-Петербурге) выиграл.

В 2004 году Ноул вышел на новый для себя уровень в парном разряде, пробившись с Ненадом Зимоничем в финал на Уимблдоне. По пути они обыграли три пары, входящие в мировую элиту, а в финале в четырёх сетах уступили лучшей паре мира, Йонасу Бьоркману и Тодду Вудбриджу. После этого успеха Ноул впервые в карьере вошёл в число 20 лучших теннисистов мира в парном разряде. В сентябре его победа в парной встрече в матче Кубка Дэвиса со сборной Великобритании помогла австрийской команде удержаться в Мировой группе. Одновременно с улучшением результатов в парах произошёл спад в одиночной игре, и Ноул, уже выбывший из первой сотни рейтинга, теперь выбыл и из второй.

В 2005 году Ноул выступал с рядом разных партнёров. Чаще всего он выступал с соотечественником Юргеном Мельцером, с которым вторично выиграл турнир в Санкт-Петербурге и отстоял ещё на год место Австрии в Мировой группе Кубка Дэвиса. Он также выиграл в Мюнхене с Марио Анчичем. Мельцер оставался основным партнёром Ноула и на следующий год. Вместе они пять раз играли в финалах турниров АТР, выиграв один из них и ещё дважды проиграв из-за неиспользованных матч-болов. Три из финалов пришлись на октябрь, но этот рывок оказался слишком поздним, чтобы обеспечить австрийской паре, занявшей одиннадцатое место в чемпионской гонке, место в Кубке Мастерс, итоговом турнире года.

Начав 2007 год с Мельцером, Ноул скоро составил пару с шведом Симоном Аспелином. Вместе они выиграли за сезон четыре турнира, включая Открытый чемпионат США. В четвертьфинале Открытого чемпионата США они взяли верх над первой парой мира, Бобом и Майком Брайанами. Успешные выступления на протяжении сезона позволили Аспелину и Ноулу принять участие в Кубке Мастерс, в котором они неожиданно дошли до финала, выиграв три встречи и проиграв только чемпионам, Даниэлю Нестору и Марку Ноулзу (в группе и в финале). После этого успеха Ноул поднялся на высшую в карьере седьмую позицию в рейтинге среди игроков в парном разряде.

2008—2013 
В 2008 году Ноул выступал поочерёдно с Аспелином и Мельцером, но только один раз смог добраться до финала турнира АТР. Во второй половине сезона он выбыл из первой десятки рейтинга. С Мельцером он представлял Австрию на Олимпийских играх в Пекине, где они победили в первом круге немецкую пару, но во втором уступили фаворитам турнира и будущим бронзовым призёрам Олимпиады, братьям Брайанам. Большую часть следующего сезона Ноул провёл в паре с Мельцером, вместе выиграв два турнира, в том числе Открытый чемпионат Японии, турнир категории ATP 500, и ещё раз побывав в финале. Ещё раз он пробился в финал в паре с израильтянином Энди Рамом.

2010 год Ноул начал в паре с ещё одним шведом, Робертом Линдстедтом, с которым дошёл до финала на турнире в Марселе. С апреля его партнёром стал Энди Рам, и вместе они вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Там же Ноул добился своего высшего успеха в смешанном парном разряде: они с представляющей Казахстан Ярославой Шведовой дошли до финала, победив по дороге две посеянных пары, в том числе сеяных вторыми Кару Блэк и Леандера Паеса, победителей недавнего Открытого чемпионата Австралии. В 2011 году успехи Ноула были скромными: только в сентябре ему удалось пробиться в финал турнира АТР в Бухаресте, где с ним выступал испанец Давид Марреро, а за полгода до этого — в полуфинал в Загребе с Аспелином; в остальных турнирах АТР он не поднимался выше четвертьфинала. Ему удалось лишь выиграть два «челленджера», в Орбетелло и Корденонсе (оба — Италия), что позволило ему закончить год в первой сотне рейтинга среди теннисистов, выступающих в парном разряде. По сравнению с этим сезоном 2012 год был удачным: австриец дошёл до четвертьфинала Уимблдонского турнира в паре с Даниэле Браччали из Италии, а до аналогичного этапа на Открытом чемпионате США — со словаком Полашеком, победив по пути одну из сильнейших пар турнира — своего бывшего партнёра Линдстедта и Хорию Текэу. В турнирах АТР он трижды доходил до финала и один раз, на Открытом чемпионате Австрии, добился победы в паре с чехом Чермаком, с которым выигрывал ещё в 2002 году. В итоге он вернулся по итогам сезона в топ-50 рейтинга ATP.

В 2013 году Ноулу удалось развить прошлогодний успех. За сезон он пять раз играл в финалах турниров АТР, выиграв два из них — в Загребе и Касабланке. На Уимблдоне он дошёл с Махешем Бхупати до четвертьфинала, проиграв только завершающим завоевание некалендарного Большого шлема Бобу и Майку Брайанам, а в Базеле, в последнем своём турнире за сезон, обыграл с Оливером Марахом пары, посеянные под первым и третьим номерами, лишь в финале уступив таким же несеяным соперникам. Эти успехи позволили ему закончить год на 34-м месте в рейтинге.

Последние годы карьеры 
В начале сезона 2014 года Ноул и Марсело Мело победили в Окленде, обыграв в финале вторую пару мира Александр Пейя-Бруно Соарес. Затем, однако, у австрийского теннисиста наступила длинная череда неудач, начавшаяся с поражения в первом круге Открытого чемпионата Австралии, где с ним играл Вашек Поспишил и продлившаяся до конца апреля. Только на турнире в Мюнхене Ноулу удалось наконец выиграть больше одной встречи и выйти в паре с Дастином Брауном в полуфинал. В июне в Халле с другим германским теннисистом Андре Бегеманом Ноул завоевал второй титул в сезоне, а затем, снова с Мело, дошёл до четвертьфинала на Уимблдоне, где его второй год подряд остановили братья Брайаны. С Открытого чемпионата США и до конца сезона Ноул выступал с Бегеманом, дойдя до финала в Вене и пробившись в полуфинал в Меце и Куала-Лумпуре. Хотя в 2015 году Ноул сыграл несколько турниров в паре с Бегеманом, его основным партнёром стал ещё один представитель Австрии Филипп Освальд. Уже в самом начале года Ноул с Освальдом дошли до финала в Дохе, переиграв в первом круге Зимонича и Айсама-уль-Хака Куреши, а позже добрались до полуфинала на Открытом чемпионате Швейцарии. Ещё трижды Ноул играл в полуфиналах турниров АТР базового уровня с другими партнёрами (в том числе с Бегеманом в Мюнхене), а ближе к концу сезона вышел с Александром Пейей в Санкт-Петербурге во второй за год финал, завершив сезон на непосредственных подступах к топ-50.

В 2016 году на счету Ноула был уже только один финал в турнирах основного тура АТР — в самой концовке сезона на Кубке Кремля, где с ним играл Мельцер. Этому предшествовали два выигрыша в «челленджерах» — в июле в Праге и в октябре в Бельгии, а на других турнирах основного тура Ноул лишь дважды (в Окленде и Женеве) пробивался в полуфинал, соответственно с Марахом и Александром Пейей. Таким образом, всех лучших результатов в сезоне Ноул снова достиг с партнёрами-австрийцами. Год он окончил всё ещё в первой сотне рейтинга, но ближе к её последним строчкам — его худший финиш с 2000 года.

В середине следующего сезона наметилось новое продвижение вверх: в апреле в рамках матча Кубка Дэвиса Ноул одержал свою 400-ю победу в парном разряде на профессиональном уровне, а летом после нескольких побед в «челленджерах» в паре с немцем Филиппом Пецшнером во второй раз за карьеру выиграл Открытый чемпионат Швеции. Сразу после этого Ноул и испанец Давид Марреро дошли до полуфинала Открытого чемпионата Германии — турнира уровня ATP 500, и ближе к концу года австриец на некоторое время даже вернулся в топ-50 парного рейтинга. Последнее выступление состоялось в сентябре 2017 года в Санкт-Петербурге, где он с Пейей проиграл в первом круге. После этого он сыграл в одном турнире в 2020 году и выступил на Открытом чемпионате Австралии 2021 года.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (26)

Победы (12) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (14)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы Итогового турнира ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (44)

Победы (19) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (25)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (48)

Победы (34)

Поражения (14)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Австрии
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года